Annapolis (Maryland) 
 Annapolis (Missouri)
 Annapolis (filme)‎

Ver também 
 Anápolis, Goiás, Brasil

Desambiguação